Kanadska nogometna liga, eng. Canadian Soccer League ili skraćeno CSL je najviša razina natjecanja nogometnih klubova u Kanadi. To je naziv koji koriste ili su koristile dvije profesionalne sportske lige.

Izvorna Kanadska nogometna liga 
Osnovana je 1987. godine nakon što se Kanadska nogometna reprezentacija iznenađujuće plasirala na Svjetsko prvenstvo u nogometu 1986.
Prva utakmica odigrana je 26. svibnja 1987. u Aylmeru pred 2500 gledatelja. Domaćin Ottawa Pioneers odigrao je 0:0 s Hamilton Steelersima.
Liga je postojala sve do 1992. godine, kada su se tri tadašnja prvoligaša: Toronto Blizzard, Montreal Supra i Vancouver 86ers odlučila od sljedeće godine nastupati za Američku profesionalnu nogometnu ligu (American Professional Soccer League, APSL).

Timovi koji su nastupali u ligi 
 Calgary Kickers (1987. – 1988.); Calgary Strikers (1989.)
 Edmonton Brickmen (1987. – 1990.) (prije kao Western Soccer Alliance)
 Hamilton Steelers (1987. – 1991.)
 Kitchener Spirit/Kickers (1990. – 1991.)
 London Lasers (1990. i 1992.)
 Montreal Supra (1988. – 1992.)
 North York Rockets (1987. – 1992.)
 Nova Scotia Clippers (1991.)
 Ottawa Pioneers/Intrepid (1987. – 1990.)
 Toronto Blizzard (1987. – 1992.) 
 Winnipeg Fury (1987. – 1992.)
 Vancouver 86ers (1987. – 1992.)
 Victoria Vistas (1989. – 1990.)

Prvaci 

1 1992. su se igrale dvije utakmice

Kanadska nogometna liga (2006. - danas) 
Trenutna Kanadska nogometna liga zamijenila je Kanadsku profesionalnu nogometnu ligu (Canadian Professional Soccer League, CPSL), a sadašnje ime nosi od 17. svibnja 2006. godine. Prva sezona Kanadske profesionalne nogometne lige odigrana je 1998. godine, a prvacima je postala ekipa St. Catharines Wolves.

Klubovi u 2010.

Dosadašnji prvaci 

1 2007. se prvi put igralo dvije utakmice radi ravnopravnosti izgleda i sprječavanja nereda i međunavijačkih sukoba. Igrale su se dvije utakmice: jedna utakmica na kojoj su mogli biti nazočni isključivo hrvatski navijači, a na drugoj samo srpski. Obje su se igrale na neutralnom terenu, na stadionu Esther Shiner.

Rezultati "svih vremena" regularnih sezona po klubovima

Bilješke

Vanjske poveznice 
Službena stranica CSL-a
"Canadian Soccer League Takes Over"

Nogomet u Kanadi
Prvoligaška nogometna natjecanja